La Coppa di Francia 2013-2014 è la 38ª Coppa di Francia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano 54 squadre (16 iscritte alla LNB Pro A 2013-2014, 18 della Pro B, 17 della Nationale Masculine 1 e 3 della Nationale Masculine 2). Le migliori dieci squadre al termine della LNB Pro A 2012-2013 entrano in gioco direttamente ai sedicesimi di finale.

Partite

Primo turno

Tabellone

Voci correlate 
LNB Pro A 2013-2014
Match des champions 2013
Leaders Cup 2014

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2013
Pallacanestro nel 2014
Coppa di Francia di pallacanestro maschile